Duitsland:
Schönbach (Eifel), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Schönbach (Herborn)
Schönbach (Saksen), een plaats in de deelstaat Saksen

Oostenrijk:
Schönbach (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk

Tsjechië:
Luby (Duits: Schönbach), een stadje in de regio Karlsbad
Krásná (Duits: Schönbach bei Asch), een gemeente in de regio Karlsbad
Zdislava (Duits: Schönbach bei Deutsch Gabel), een gemeente in de regio Liberec